

Населені пункти та їхні частини
 Вацлавув — село в гміні Ґощанув Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Вацлавув — село в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Вацлавув — село в гміні Волянув Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Вацлавув — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Вацлавув — село в гміні Льондек Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Вацлавув — частина села Стара Желязна в гміні Дашина Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Вацлавув — частина села Млиник у гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства
 Вацлавув — частина села Високе в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Вацлавув — колонія в гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Вацлавув — лісова осада в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства

Примітки